Cecil Boley Marquand (1897-1943), botaniste britannique, fils d'Ernest David Marquand ;
Christian Marquand (1927-2000), acteur français ;
Ernest David Marquand (1848-1918), botaniste britannique ;
John P. Marquand (1893-1960), romancier américain, auteur de la série d'espionnage Mr. Moto ;
Nadine Marquand (épouse Trintignant) (1934-), écrivain et cinéaste française ;
Richard Marquand (1938-1987), cinéaste britannique ;
Ross Marquand (1981-), est un acteur et imitateur américain
Serge Marquand (1930-2004), acteur français.

Toponyme 

 Marquand, une ville du comté de Madison, dans le Missouri.